Naudin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Victor Naudin (1819–1899), französischer Botaniker
 Emilio Naudin (1823–1890), italienischer Opernsänger (Tenor)

sowie der Name:
 eines Ortsteils von Bobitz